Furna puede hacer referencia a:

Furna, comuna suiza del cantón de los Grisones.
Furna, localidad tunecina.
Furna, localidad caboverdiana.